

Patronyme 

 Jean-Baptiste Blache (1765-1834), danseur et maitre de ballet français
 Frédéric-Auguste Blache (1790-1853), son fils, danseur, chorégraphe et maitre de ballet français ;
 Alexis Blache (1792-1852), son frère, danseur et maitre de ballet français ;
 Jean Blache (1799-1871), pédiatre français ;
 Christian Vigilius Blache (1838-1920), peintre danois ;
 René Henri Blache (1839-1908), médecin français ;
 Paul Vidal de La Blache (1845-1918), géographe français ;
 Auguste Blache (1877-1967), décorateur et sculpteur français ;
 Jules Blache (1893-1970), géographe français ;
  (1898-1944), journaliste et résistant français.

Toponyme 

 Rue Robert-Blache, voie française du  de Paris ;
 Square Robert-Blache, square français du  de Paris.